Elmes ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Elmes (* 1946), US-amerikanischer Kameramann
 James Elmes (1782–1862), englischer Architekt und Bauingenieur

Abkürzung für:
 ELMES – elektromechanische Spielwaren in Eisfeld – Marke des VEB Vereinigte Südthüringer Spielzeugwerke Eisfeld